Siebenarmiger Leuchter steht für:
Siebenarmiger Leuchter (Judentum), auch Menora genannt, ist ein religiöses Symbol im Judentum (vgl. Chanukkia).
Siebenarmiger Leuchter (Kirche), künstlerisch gestaltete Leuchter in vorwiegend mittelalterlicher Kirchenausstattung
Siebenarmiger Leuchter (Braunschweig), ein markantes Einzelexemplar
Siebenarmiger Leuchter (Essen), der älteste erhaltene siebenarmige Kirchenleuchter im Essener Münster